Набуко може да се отнася за:

 Набуко, опера от Джузепе Верди;
 Набуко, газопровод;